Kaiserhaus steht für
 den Kaiserhof
 Japanisches Kaiserhaus
 die kaiserliche Familie
bestimmte Gebäude
 Kaiserhaus (Aschau) in Tirol
 Kaiserhaus (Baden) 
 Kaiserhaus (Bern)
 Kaiserhaus (Hildesheim)
 Kaiserhaus (Kaiserpfalz Goslar)
Siehe auch:
Haus Kaiser
Kaiserburg
Kaiserschloss